Carlos Miguel Ramón Basombrío Iglesias (Lima, 31 de agosto de 1957) es un sociólogo peruano. Durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski ejerció como Ministro del Interior del Perú, entre el 28 de julio de 2016 al 22 de diciembre de 2017.

Biografía 

Nacido en Lima, es hijo de José Carlos Alfonso Basombrío Porras y Rosario Iglesias Castro-Mendívil. Su padre fue magistrado del Poder Judicial y del Tribunal de Garantías Constitucionales y tataranieto del expresidente José Rufino Echenique; mientras que su madre, bisnieta de Miguel Iglesias Pino de Arce, también presidente durante la Guerra del Pacífico y bisnieta de Mariano Castro Zaldívar.

Su tío abuelo, el ingeniero Enrique Basombrío Echenique, fue ministro de Agricultura y Alimentación en 1945, durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, cargo que renunció tras una severa interpelación en el Congreso, donde se le preguntó sobre el precio de los pallares en Ica.

Realizó sus estudios en el Colegio Sagrados Corazones Recoleta de Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la que se graduó de licenciado en Sociología.
Durante su juventud fue militante activo del maoísta Partido Comunista Revolucionario (Perú). 

Ha sido investigador y consultor en temas de seguridad ciudadana y conflictos sociales en el Perú y en otros países. Ha estado relacionado con el Woodrow Wilson Center, como fellow residente de 1994 a 1995, y ejerciendo como coordinador de diversos proyectos del Programa Latinoamericano, entre ellos el de Seguridad Ciudadana.

Durante el gobierno de Alejandro Toledo, trabajó en el Ministerio del Interior del Perú (2001-2004), como jefe del Gabinete de Asesores del ministro Fernando Rospigliosi y como viceministro del Interior del ministro Gino Costa.  Fue también coordinador de la Comisión de Reestructuración de la Policía y miembro de la Comisión de Modernización de la Policía.

Ha incursionado también en el periodismo como Defensor del Lector en el diario Perú.21 y analista político.

Ministro del Interior del Perú 

El 15 de julio de 2016, el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski dio a conocer su nombramiento como primer ministro del Interior de su gobierno.  

El 28 de julio de 2016, durante la toma de mando, juró su cargo en una ceremonia realizada en el patio de honor del Palacio de Gobierno, al aire libre y a la vista del público.

El 3 de noviembre de 2016 expuso los logros alcanzados durante los primeros cien días de su gestión en cuanto a la seguridad ciudadana: 25 megaoperativos policiales en diversas regiones del país que desarticularon 18 organizaciones criminales, 695 peligrosos delincuentes prófugos de la justicia incluidos en el programa de recompensas (Que Ellos se Cuiden), la iniciación del proyecto Barrio Seguro (Pa’ Barrio yo) en zonas de mayor índice delictivo y más de 900 vehículos efectuando patrullaje integrado, en coordinación con la policía nacional y el serenazgo. 

Una de las primeras críticas severas que recibió fue a raíz del incendio de Larcomar, donde fallecieron cuatro personas, ocasión en la que deslizó la posibilidad que fuera un hecho provocado, llegando incluso a mostrar un video donde se veía a una persona a la que presentaba como presunto responsable, lo que se desmintió días después.

Ante los cuestionamientos por su labor ministerial y la amenaza de una interpelación en el Congreso promovida por la bancada fujimorista, el presidente Kuczinsky dio su total respaldo a Basombrío, afirmando que se había avanzado muchísimo en materia de seguridad ciudadana, y que en la Policía Nacional había un nuevo espíritu de apoyo. Otro de los cuestionamientos fue la autorización de la marcha de los militantes de Movadef (organismo de fachada de Sendero Luminoso), que en el Día del Trabajo de 2017 salieron a las calles portando retratos de los cabecillas senderistas cuya liberación exigían, lo que para algunos configuraría el delito de apología al terrorismo, mientras que la policía aparentemente se dedicaba a darles seguridad.

El 8 de junio de 2017 se presentó en el Congreso la moción de interpelación al ministro, con un pliego de 39 preguntas elaboradas por las bancadas de Fuerza Popular, el Apra y Acción Popular. El 21 de junio de 2017, Basombrío se presentó ante el pleno del Congreso para responder al pliego interpelatorio. Su exposición duró tres horas y una vez concluido se inició el debate parlamentario que prosiguió hasta el día siguiente. En su exposición Basombrío no solo respondió a las preguntas sino que hizo anuncios sobre su sector. Dijo que la delincuencia había dejado de ser el principal problema del país y que ahora era la corrupción; que en Lima la tasa de victimización bajó de 37,5% a 27,8%; que el objetivo del gobierno era que haya más policías asignados a comisarías y dedicados a la lucha contra la delincuencia, y menos a trabajos de oficina. Sobre los megaoperativos policiales, resaltó que estos lograran desarticular a 62 organizaciones criminales, detener a 803 personas y requisar 1801 armas de fuego. Sobre el programa de recompensas Que Ellos se Cuiden, indicó que hasta el momento habían sido capturados 420 de 1690 requisitoriados.

En diciembre de 2017, al ocurrir la crisis por la vacancia presidencial, presentó su renuncia ante el presidente PPK, quien en un primer momento no la aceptó. Superada la crisis, el presidente aceptó su renuncia. Antes de dejar el Ministerio, Basombrío presentó un balance de su gestión (26 de diciembre de 2017). Volvió a destacar el programa de recompensas Que ellos se cuiden, que hasta ese momento, incluía a 2553 requisitoriados, 774 de ellos capturados. También señaló que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) había logrado hacer un barrido de unas dos mil armas ilegales en todo el país. Asimismo, mencionó la construcción del moderno Hospital de la Policía, que estaría listo para agosto de 2018. Le reemplazó el general de la Policía en retiro Vicente Romero Fernández, que había sido el director general de la Policía bajo su gestión ministerial.

Publicaciones 

Es autor de varios libros y ensayos sobre derechos humanos, democracia, militarismo, relaciones cívico-militares, seguridad ciudadana, entre otros temas:

 Delito e inseguridad ciudadana. Lima y otras ciudades del Perú comparadas con América Latina (Instituto de Defensa Legal, Lima 2007)
 La seguridad y sus instituciones en el Perú a inicios del siglo XXI. Reformas democráticas o neo militarismo (Instituto de Estudios Peruanos, Lima 2006), en coautoría con Fernando Rospigliosi.
 The military and politics in the Andean Region (Interamerican Dialogue, Washington D.C. 2006)
 Seguridad ciudadana. Diagnóstico del problema y estrategias de solución (Instituto Peruano de Economía Social de Mercado y Fundación Konrad Adenauer, Lima 2005)
 Activistas e intelectuales de sociedad civil en la función pública en América Latina (Instituto de Estudios Peruanos, Lima 2005)
 Percepciones y victimización, respuesta de la sociedad y actuación del Estado. Evolución de las tendencias de opinión pública en Lima Metropolitana 2001-2005 (Instituto de Defensa Legal, Lima 2005)
 Liderazgo civil en el Ministerio del Interior. Testimonio de una experiencia de reforma policial y gestión democrática de la seguridad en el Perú (Instituto de Estudios Peruanos, Lima 2004), en coautoría con Gino Costa.

Genealogía

Véase también 
 Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski

Referencias

Enlaces externos  

 Video: ¿Qué hará PPK contra la delincuencia? Carlos Basombrío responde
 Video: Entrevista a Carlos Basombrío, analista político - Sin peros en la lengua. 24 de julio de 2015
 Entrevista a Carlos Basombrío sobre Sendero Luminoso

Nacidos en Lima
Ministros del Interior de Perú
Sociólogos de Perú
Políticos de Perú
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Alumnado del Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta